Neptune (slovensko Neptun) je lahko:
 Neptune, New Jersey:
 Neptune Township, New Jersey
 Neptune City, New Jersey
 Yvon Neptune, predsednik vlade Haitija
 P-2 Neptune, letalo
 Neptune, kazenska ladja 
 Operacija Neptune
 HMS Neptune
 Neptune (skupina) - rock skupina